Това е списък на кметовете (демарси) на южномакедонския град Кожани, Гърция.

Кметове в Османската епоха 
{|class="wikitable"
|- bgcolor="CCCCCC"
! width="2%"|#
! width="25%"|Име
! width="25%"|Име
|-
|1.
|Николаос Халкияс (два пъти)
|Νικόλαος Χαλκιάς
|-
|2.
|Емануил Манос
|Εμμανουήλ Μ. Μάνος
|-
|3.
|Котяс Дардуфас
|Κώτιας Δαρδούφας
|-
|4.
|Николаос Ромпапас (два пъти)
|Νικόλαος Ρώμπαπας
|-
|5.
|Йоанис Говедарос (два пъти)
|Ιωάννης Κ. Γκοβεδάρος
|-
|6.
|Георгиос Циминакис
|Γεώργιος Τσιμινάκης
|-
|7.
|Георгиос Хадзиандреу (два пъти)
|Γεώργιος Χατζηανδρέου
|-
|8.
|Константинос Гагалис (два пъти)
|Κωνσταντίνος Α. Γκάγκαλης
|-
|9.
|Стефанос Горцулис
|Στέφανος Γ. Γκορτσούλης
|-
|10.
|Георгиос Манос
|Γεώργιος Εμ. Μάνος
|-
|11.
|Николаос Арменулис
|Νικόλαος Γ. Αρμενούλης
</table>

Кметове в Гърция (след 1912) 
{|class="wikitable"
|- bgcolor="CCCCCC"
! width="2%"|#
! width="25%"|Име
! width="25%"|Име
! width="14%"|От
! width="14%"|До
|-
|1.
|Николаос Арменулис
|Νικόλαος Αρμενούλης
|1912
|1913
|-
|2.
|Георгиос Манос
|Γεώργιος Μάνος
|1913
|1915
|-
|3.
|Константинос Гагалис
|Κωνσταντίνος Γκάγκαλης
|1915
|1916
|-
|4.
|Георгиос Манос
|Γεώργιος Μάνος
|1916
|1916
|-
|5.
|Георгиос Даливанис
|Γεώργιος Δελιβάνης
|1917
|1919
|-
|6.
|Илияс Вамвакас
|Ηλίας Βαμβακάς
|1919
|1920
|-
|7.
|Георгиос Деливанис
|Γεώργιος Δελιβάνης
|1920
|1920
|-
|8.
|Николаос Циминакис
|Νικόλαος Τσιμινάκης
|1920
|1920, 12 ноември
|-
|9.
|Астерьос Терпу
|Αστέριος Τέρπου
|1920, 13 ноември
|1922, 30 ноември
|-
|10.
|Николаос Циминакис
|Νικόλαος Τσιμινάκης
|1922, 1 декември
|1925, 3 септември
|-
|11.
|Йоанис Говедарос
|Ιωάννης Γκοβεδάρος
|1925, 4 септември
|1925, 30 ноември
|-
|12.
|Астерьос Терпу
|Αστέριος Τέρπου
|1925, 1 декември
|1928, 24 февруари
|-
|13.
|Аргириос Цумис
|Αργύριος Τσουμής
|1928, 24 февруари
|1929, 30 август
|-
|14.
|Астерьос Карангунис
|Αστέριος Καραγκούνης
|1929, 1 септември
|1934
|-
|15.
|Астерьос Терпу
|Αστέριος Τέρπου
|1934
|1939
|-
|16.
|Харисиос Говедарос
|Χαρίσιος Γκοβεδάρος
|1940
|1945
|-
|17.
|Йоанис Горас
|Ιωάννης Γκόρας
|1945
|1945
|-
|18.
|Христакис Константину
|Χριστάκης Κωνσταντίνου
|1945
|1945
|-
|19.
|Димитриос Терпу
|Δημήτριος Τέρπου
|1946
|1950
|-
|20.
|Аргириос Цумис
|Αργύριος Τσουμής
|1951
|1955
|-
|21.
|Василиос Матякис
|Βασίλιος Ματιάκης
|1955
|1964
|-
|22.
|Меркурис Кирацус
|Μερκούρης Κυρατσούς
|1964
|1967
|-
|23.
|Николаос Хасапис
|Νικόλαος Χασάπης
|1967, 29 май
|1967, 31 август
|-
|24.
|Константинос Полизулис
|Κωνσταντίνος Πολυζούλης
|1967, 1 септември
|1971, 7 ноември
|-
|25.
|Николаос Атанасиадис
|Νικόλαος Αθανασιάδης
|1971, 8 ноември
|1972, 28 януари
|-
|26.
|Константинос Полизулис
|Κωνσταντίνος Πολυζούλης
|1972, 29 януари
|1973, 25 май
|-
|27.
|Димитриос Делиянис
|Δημήτριος Δελιαλής
|1973, 26 май
|1974, 24 септември
|-
|28.
|Георгиос Фосколос
|Γεώργιος Φώσκολος
|1974, 25 септември
|1975, 31 май
|-
|29.
|Йоанис Папаянис
|Ιωάννης Παπαγιάννης
|1975, 1 юни
|1982, 31 декември
|-
|30.
|Йоанис Пагунис
|Ιωάννης Παγούνης
|1983, 1 януари
|1990, 31 декември
|-
|31.
|Параскевас Кукулопулос
|Παρασκευάς (Πάρις) Κουκουλόπουλος
|1991, 1 януари
|2009, 21 септември
|-
|32.
|Лазарос Малутас
|Λάζαρος Μαλούτας
|2009, 22 септември
|2014, 31 декември
|-
|33.
|Елевтериос Йоанидис
|Ελευθέριος Ιωαννίδης
|2015, 1 януари
|2019, 31 август
|-
|34.
|Лазарос Малутас
|Λάζαρος Μαλούτας
|2019, 1 септември
|
</table>

Бележки